Kremlin Cup 2018 (russisk: Кубок Кремля 2018) er en tennisturnering, der af sponsorårsager afvikles under navnet VTB Kremlin Cup (russisk: ВТБ Кубок Кремля), og som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner af typen RuKortHard i Sportivnyj Kompleks Olimpijskij i Moskva, Rusland i perioden 11. - 21. oktober 2018. Det er den 29. udgave af Kremlin Cup, og kvindernes rækker er en del af WTA Tour 2018, hvor turneringen er sæsonens sidste i kategorien WTA Premier, mens herrernes rækker er en del af ATP World Tour 2018, hvor den tilhører kategorien ATP World Tour 250.

Præmier

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker under WTA Tour andrager $ ??? og fordeler sig som følger.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker under ATP World Tour andrager $ ??? og fordeler sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 31. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 32 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 28 spillere, der fordeler sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 31. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoubleturneringen har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Кубок Кремля

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018